Чан Су Джон (, ; родилась 13 марта 1995 года в Пусане, Республика Корея) — южнокорейская теннисистка; победительница двенадцати турниров ITF (шесть — в одиночном разряде).

Общая информация 
Чан начала заниматься теннисом в девять лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (12)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Республики Корея